Ein Weinbrunnen ist ein Brunnen, der der Weinkultur gewidmet ist. Er findet sich beispielsweise an folgenden Orten:

 der Weinbrunnen in Bad Bergzabern
 der Rheingauer Weinbrunnen auf dem Rüdesheimer Platz in Berlin
 der Gerechtigkeitsbrunnen in Frankfurt am Main wurde zeitweise so genannt
 der Weinbrunnen in Güglingen
 der Weinbrunnen im Kloster Santa María la Real de Irache (Spanien)
 der Koblenzer Weinbrunnen in den Rheinanlagen vor dem Weindorf
 den Weinbrunnen in Königswinter, siehe Weinbrunnen (Königswinter)
 der Weinbrunnen in Leiwen
 ein Weinbrunnen gibt es in den Mainzer Stadtteilen Ebersheim und Kostheim